Diameter steht für:

 Durchmesser, in der Geometrie
 Diameter (Protokoll), ein Netzwerkprotokoll im Zusammenhang mit Authentication-, Authorization-, Accounting-Systemen

Siehe auch:
 Diametral